Аске́р (эске́р):
 Аске́р (эске́р) — в переводе с тюркских языков означает «армия» или «солдат», например, ,  «солдат»,  «армия, войско», гаскәри «военный»; в тюркские заимствовано из  ‘askar «армия». Во время Карабахского конфликта аскерами называли азербайджанских солдат в армянских СМИ

Часть фамилии 
 Аскер Заде, Лютфи
 Аскеров, Ровшан Энвер оглы

Имя 
 Джаппуев, Аскер Темботович
 Абдуллаев, Аскер Мамед оглы

Топоним 
 Аскер — коммуна в фюльке Акерсхус, Норвегия

Другое 
 Аскер — норвежский футбольный клуб из города Аскер.
 Аскер — крымскотатарский добровольческий батальон, созданный в 2016 году в Херсонской области Украины

См. также 
 Аскери
 
 Аскеран
 
 А́скер — попрошайка-помощник уличных музыкантов

Примечания

Литература